Памятники Зое Космодемьянской (первой женщине, удостоенной посмертно звания Герой Советского Союза во время Великой Отечественной войны) расположены в ряде городов бывшего СССР. Среди них:

 Памятник Зое Космодемьянской в Донецке — памятник Зое Космодемьянской расположен в Донецке, работа скульптора Владимира Макаровича Костина. Памятник Зои Космодемьянской с автоматом ППШ в руках установлен 1950-х годах.
 Памятник Зое Космодемьянской в Донецке — ныне утраченный памятник, который располагался в Донецке по ул. Литке (в Пролетарском районе). На время установки это был Будённовский район. Зоя изображена сидящей на телеге с походным обмундированием, в руках — винтовка.
 Памятник Зое Космодемьянской в Донецке — памятник Зое Космодемьянской расположен в Донецке, во дворе многопрофильного лицея № 54, что на ул. Артёма. Представляет собой бюст Зои Космодемьянской работы скульптора Сергея Алексеевича Гонтаря. На постаменте изображена Золотая звезда Героя СССР и надпись «Зоя Космодемьянская» (на украинском языке). Установлен в 1953 году.
 Памятник Зое Космодемьянской в Киеве — памятник Зое Космодемьянской расположен в Киеве на углу ул. Олеся Гончара и ул. Богдана Хмельницкого.
 Памятник Зое Космодемьянской в Рузе — памятник Зое Космодемьянской расположен в городе Руза, открыт 30 августа 2013 года, работа скульптора Зураба Церетели.
 Памятник Зое Космодемьянской в Тамбов — памятник Зое Космодемьянской расположен в городе Тамбов.
 Памятник Зое Космодемьянской в Петрищево — памятник Зое Космодемьянской расположен в деревне Петрищево (возле посёлка Дорохово).
 Памятник Зое Космодемьянской — памятник Зое Космодемьянской расположен на 86 километре Минского шоссе работа скульпторов О. Иконникова и В. Фёдорова, а также архитектора А. Каминского.
 Памятник Зое Космодемьянской в Новокузнецк — памятник Зое Космодемьянской расположен в городе Новокузнецк.
Бюст Зое Космодемьянской в Северной Осетии — бюст расположен во Владикавказе в МБОУ СОШ №11

Примечания 

Зоя Космодемьянская